Littleport (Engeland)
 Littleport (Iowa)